Улица Серёжникова — название улиц в различных населённых пунктах, названные в честь Героя Советского Союза Александра Ивановича Серёжникова.

 Улица Серёжникова — улица в Сердобске 
 Улица Серёжникова — прежнее название Борисоглебской улицы в Чернигове